El término Adama Traoré puede hacer referencia a:

 Adama Traoré (futbolista nacido en 1990) (1990-), futbolista marfileño que juega en el Melbourne Victory Football Club.
 Adama Noss Traoré (1995-), futbolista maliense ganador del Balón de Oro en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2015|Copa Mundial Sub-20 de 2015.
 Adama Traoré Diarra (1996-), futbolista hispano-maliense que juega en el Wolverhampton Wanderers Football Club.